Bolognina ima više značenja:
 Bolognina, Bologna
 Bolognina, Modena